Briar Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Briar Island (Florida)
 Briar Island (Brantley County, Georgia)
 Briar Island (Glynn County, Georgia)
 Briar Island (Ware County, Georgia)
 Briar Island (Illinois)